Jōdo-ji steht für die Tempel

 Jōdo-ji (Ono)
 Jōdo-ji (Matsuyama)
 Jōdo-ji (Onomichi)